Cerkiewska Góra – osada w gminie Wolbrom w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim
 Cerkiewska Góra – wzniesienie  w miejscowości Klucze w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim